Foxhole est un nom porté par :

 Foxhole : jeu vidéo de 2017 ;
 Foxhole : film américain de Jack Fessenden, sorti en 2021 ;
  : banlieue orientale de Hertford, dans le Hertfordshire, en Angleterre ;
 Foxholes : village britannique du district de Ryedale dans le Yorkshire du Nord en Angleterre ;
  : village du centre de Cornouailles, en Angleterre ;
  : petit hameau dans la région du Highland Council Area en Écosse ;
  : groupe post-rock de Bowling Green fondé en novembre 2000.